Regulus, estrela
 Regulus (género), aves

Ver também